Jack Cummings kan syfta på:

 Regnar Olaf "Jack" Cummings – australisk tennisspelare
 Jack Cummings (filmproducent) – amerikansk filmproducent och filmregissör

Se även 
 John Cummings